Tjajka kan syfta på följande platser:

Belarus 

 Tjajka (vattendrag i Vitryssland), Minsks voblast,

Bulgarien 

 Tjajka (distrikt), Kardzjali, Obsjtina Momtjilgrad, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Bulgarienförgreningar